Тони Уи́льямс () — имя и фамилия следующих персоналий:
 Уильямс, Тони (барабанщик) (1945—1997) — американский джазовый барабанщик.
 Уильямс, Тони (певец) (1928—1992) — американский певец.